Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1986/87 war die neunte Oberligaspielzeit.

Meister wurde der SV Sandhausen, der sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Durch einen vierten Platz in seiner Gruppe, verpasste er jedoch den Aufstieg in den bezahlten Fußball (2. Bundesliga). Der Offenburger FV startete als Vizemeister bei der Amateurmeisterschaft.

In die untergeordneten Verbandsligen stiegen der SC Pfullendorf, der VfR Aalen, der VfR Heilbronn sowie der FV Lauda ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1987/88 Amicitia Viernheim, der FC Sportfreunde DJK Freiburg und der SC Geislingen direkt in die Oberliga auf, während der SV Linx den Umweg über die Aufstiegsrunde nehmen musste.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der SV Sandhausen in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf Kickers Offenbach, der SpVgg Bayreuth und Eintracht Trier. Nach zwei Siegen und vier Niederlagen belegten die Sandhausener mit 6:12 Toren und 4:8 Punkten den vierten Platz in ihrer Gruppe.

Spiele 
Gruppe Süd

|}

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger aus der Verbandsliga 
Die drei Verbandsligameister TSV Amicitia Viernheim, FC Sportfreunde DJK Freiburg und der SC Geislingen stiegen direkt in die Oberliga auf. Den letzten Aufstiegsplatz spielten die Verbandsligavizemeister aus. Hierbei setzte sich der SV Linx erst gegen den VfL Neckarau und dann gegen den FC Tailfingen durch.

1. Runde

|}

2. Runde

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1986 und 1987, Olympia-Verlag GmbH, 

1987
Fußballsaison 1986/87